Неожиданность  — многозначный термин.

 Неожиданность — в традиционном смысле: внезапное, непредвиденное событие, обстоятельство или явление.
 Неожиданность — индийский триллер, снятый режиссёром Нарешем Мальхотрой и вышедший в прокат в 1998 году.
 Неожиданность — советский короткометражный фильм 1975 года; режиссёр-постановщик — М. С. Генин.
 Неожиданность — четвёртая серия первого сезона сериала «Энтерпрайз» из саги Звёздный путь.